La source
 The Source
 Source (motor de jogo)
 Counter-Strike: Source
 Source (comando), um comando de sistemas Unix
 Cerca La Source, comuna haitiana

Ver também 
 Source Code

Desambiguação
Desambiguações de topônimos